Jurema puede referirse para:
 Jurema (bebida), Bebida popular del Brasil.
 Jurema (Piauí), municipio brasileño del estado del Piauí.
 Jurema (Pernambuco), municipio brasileño del estado de Pernambuco.
 Jurema,  Mimosa tenuiflora, árbol americano de la familia de las fabáceas.